Stormramp van 1566
 Stormramp van 1925
 Stormramp van 1927